Il singolare del torneo di tennis WTA Argentine Open 1987, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Isabel Cueto 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (Campionessa)
 Isabel Cueto (finale)
 Bettina Fulco (semifinali)
 Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Christiane Jolissaint (secondo turno)
 Laura Garrone (quarti di finale)
 Mercedes Paz (quarti di finale)
 Isabel Cueto (semifinali)

 Vicki Nelson-Dunbar (terzo turno)
 Adriana Villagran-Reami (primo turno)
 Bettina Fulco (quarti di finale)
 Pilar Vásquez (secondo turno)
 Katrina Adams (primo turno)
 Andrea Betzner (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Argentine Open 1987